Маркович, Светозар:
 Маркович, Светозар (род. 2000) — сербский футболист.
 Маркович, Светозар (1846—1875) — сербский политик, социалист, основатель Радикальной партии.
 Маркович, Светозар (1913—1943) — сербский партизан, Народный герой Югославии.